Cromileptes é um género de peixe da família Serranidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Cromileptes altivelis

Serranidae